Дагмар Руин (; 11 февраля 1894, Саранск, Российская империя — 20 февраля 1977, Швеция) — финская шведскоязычная .

Биография 
Мать Руин была придворной российской императрицы. Позже её семья переехала в Туркестан по работе её отца. 

В качестве медсестры участвовала в Первой мировой войне, Гражданской войне в Финляндии и Эстонской освободительной войне. После Гражданской войны организовывала различные мероприятия для раненых и инвалидов Белой армии.

В 1920-х годах некоторое время жила в Соединенных Штатах, руководила медицинским обучением и закупкой оборудования. Там познакомилась, в частности, с Джейн Аддамс и Генри Фордом.

Как прозаик дебютировала в 1916 году. Использовала псевдонимы Syster и Syster Dagmar. Автор мемуаров и воспоминаний об участии в войнах.

Избранные произведения 
 Där kriget går fram 1916
 Vid lägereldar: en bok om "mörka själar" 1917
 Till gröna bataljonen I-II 1919
 Fången 1920
 Heliga legender 1934
 Jag berättar om Clara och Henry Ford 1948
 Sägen och sanning kring en skånegård - Engeltofta 1961
 Mina ryska år 1962
 Bland frihetshjältar och dollarfurstar 1963

Примечания

Ссылки 
 Dagmar Ruin

Мемуаристы Финляндии
Сёстры милосердия Первой мировой войны (Россия)
Участники Эстонской освободительной войны
Участники гражданской войны в Финляндии (белые)
Женщины Финляндии в войнах
Родившиеся в Саранске